"Sergio García" har flera betydelser:

Sergio García Fernández (1980-), en spansk golfspelare
Sergio García de la Fuente (1983-), en spansk fotbollsspelare.
Sergio García (roadracingförare) (2003-), en spansk roadracingförare